KPK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Parks (Stati Uniti)